Trente et un (französisch für „Einunddreißig“) ist der Name verschiedener Kartenspiele, etwa

 Siebzehn und Vier
 Mistigri (Kartenspiel)